Dery oder Déry ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriella Déry (1933–2014), ungarische Opernsängerin
 Juliane Déry (geborene Deutsch; 1864–1899), deutsche Schriftstellerin
 Peter Poreku Dery (1918–2008), ghanaischer Kardinal und Erzbischof von Tamale
 Pierre César Dery (1768–1812), französischer General
 Portia Dery, ghanaische Autorin
 Tibor Déry (1894–1977), ungarischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Deri
 Derry (Begriffsklärung)